Ян ван Мирис (нид. Jan van Mieris, род. 17 июня 1660 г. Лейден — ум. 17 марта 1690 г. Рим) — нидерландский художник эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Ян ван Мирис родился в Лейдене. Ян ван Мирис был старшим сыном художника Франца ван Мириса-старшего. Изучал живопись, в частности исторические произведения, под руководством своего отца, в также живописца Герарда де Лересса в Амстердаме. В молодости Ян часто болел, что отражалось на его занятиях. В 1686—1687 годах художник совершает путешествие по Германии и затем — во Флоренцию, где он, благодаря знакомству великого герцога Тосканского Козимо III Медичи с Мирисом Старшим, получает наиболее выгодные заказы. Отсюда Ян ван Мирис отправляется в Рим, где его работы были хорошо известны и высоко ценились. 

Его работа была особенно высоко оценена членами семьи де ла Корт. Покровительнице Яна Петронелле де ла Корт (1624-1707) принадлежали три его картины, а ее сыну Адаму Оортмансу II (1662-1719) - четыре. Он также написал портреты для этой семьи: Петронеллы, ее мужа Адама Оортманса I (1622-1684) и их внучатого племянника Питера де ла Корт ван дер Воорта (1664-1739). У последнего было две пары кулонов, жанровых произведений, написанных Яном. 

В Риме его болезни вновь обострились. Художник продолжал по-прежнему рисовать в те моменты, когда ему становилось лучше — вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1690 году.

Ян ван Мирис — старший брат художника Виллема ван Мириса. У него также была сестра Кристина.

Галерея 
  Картины Яна ван Мириса в музеях Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Финляндии.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 июня
Родившиеся в 1660 году
Родившиеся в Лейдене
Умершие 17 марта
Умершие в 1690 году
Умершие в Риме
Художники золотого века Голландии